Parapterodon (Параптеродон — „близак Птеродону”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Parapterodon lostangensis је тежила око 103,62 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Parapterodon.
 }}

Временска распрострањенст рода Parapterodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе